W sezonie 1999/2000 rozegrano 15. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino – Campionato Sammarinese. W sezonie brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna SC Faetano. Nowym mistrzem San Marino został zespół SS Folgore/Falciano.

Wyniki sezonu

Grupa A

Grupa B

Wyniki play-off

Pierwsza runda 
 S.P. Tre Fiori 3-1 S.S. Virtus
 S.P. Cailungo 3-0 A.C. Libertas

Druga runda 
 F.C. Domagnano 0-0 (pen 5-4) S.P. Cailungo
 S.S. Folgore/Falciano 0-0 (pen 5-3) S.P. Tre Fiori

Trzecia runda 
 S.P. Tre Fiori 2-1 A.C. Libertas
 S.S. Virtus 2-2 (pen 5-3) S.P. Cailungo

Półfinały 
 S.S. Folgore/Falciano 3-1 F.C. Domagnano
 S.P. Tre Fiori 1-2 S.S. Virtus

Finał eliminujący 
 F.C. Domagnano 1-0 S.S. Virtus

Finał 
 S.S. Folgore/Falciano 3-1 F.C. Domagnano

Bibliografia 
 

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino